

Кириккудик — село, Панфіловський район, Жетисуська область
 Кириккудик — село, Степногорська міська адміністрація, Акмолинська область

Див. також 
 Кириккудук